

Codici 
 SHG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Shungnak (Alaska) (Stati Uniti)
 shg – codice ISO 639-3 della lingua shua
 SHG – codice ISO 3166-2:EG del Governatorato di Sohag (Egitto)

Altro 
 SHG – targa automobilistica di Schaumburg (Germania)